Seyðisfjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Seyðisfjörður, ort, Austurland, 
 Seyðisfjörður (fjord i Island, Austurland, lat 65,30, long -13,81), 
 Seyðisfjarðarkaupstaður, Austurland, 
 Seyðisfjörður, Ísafjarðardjúp, fjord i Västfjordarna,  

Robotskapade Islandförgreningar